Парбхани ():

 Парбхани — город в штате Махараштра, Индия.
 Парбхани — округ в штате Махараштра, Индия.